Lukovo kan syfta på:

 Lukovo (distrikt) – ett distrikt i Bulgarien
  Lukovo, Nordmakedonien – en opština i Nordmakedonien
 Lukovo (ort) – en ort i Nordmakedonien